Ца́лкский муниципалитет (Ца́лкинский муниципалитет; до 2006 года — Ца́лкский район; , c’alk’is municipʼalitʼetʼi, ) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Квемо-Картли. Находится в центре Грузии, на территории исторической области Триалетия как части Нижней Картлии. Административный центр — город Цалка.

История 
Цалкский район был образован в 1929 году в составе Тифлисского округа, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР. В 1951—1953 годах входил в состав Тбилисской области. 2 января 1963 года район был упразднён, 23 декабря 1964 года восстановлен.

Географическое положение 
Цалкский муниципалитет расположен в южной части Восточной Грузии на высокогорье, на Цалкинском плато и в Триалетской долине. Средняя высота над уровнем моря 1600 м. Площадь муниципалитета — 1050,6 км². Границы — сухопутные. Муниципалитет граничит с Тетрицкаройским, Дманисским, Богдановским, Ахалкалакским, Боржомским, Горийским и Каспским муниципалитетами Грузии. Муниципальный центр — город Цалка.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 19 302 жителя, на 1 января 2014 года — 23,5 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 20 888 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 21,7 тыс. чел., на 1 января 2010 года — 22,5 тыс. чел.

Муниципалитет отличается самой большой в Грузии греческой диаспорой: до 1990-х годов греки здесь составляли абсолютное большинство населения. После их эмиграции (в основном в Грецию или Россию) к переписи 2002 года абсолютное большинство переняли армяне, а по переписи 2014 года номинальное большинство получили грузины, в советское время составлявшие около 3% населения района.

Крупные населённые пункты: сёла Ашкала (армянское), Кизыл-Килиса (армянское), город Цалка (греческое) и село Нардевани (армянское) — в 2002 году, а в 1989 году — греческий город Цалка, греческие села Авранло и Бешташени, армянское село Ашкала. Средняя плотность населения составляет 21,4 чел./км² в 2010 г. (в 1989 г. — 42,3 чел./км²).

С 1970 по 1989 год население муниципалитета уменьшилось на 6 284 чел или на 12,4 %, а с 1989 по 2002 год — на 23 550 человек или на 53,0 %. Численность населения на январь 1989 года составляла 44 438 человек, в том числе 27 127 греков (61,0 %), 12 671 армян (28,5 %), 2 281 азербайджанцев (5,1 %), 1 613 грузин (3,6 %), 320 русских (0,7 %), 82 осетина (0,2 %), 72 украинца (0,2 %), 71 белорус (0,2 %) и др. (201 чел. или 0,55 %). Причём около 20 % цалкских греков говорило на греческом (понтийском), в основном (до 1990-х гг.) в сёлах Санта, Гумбати, Тарсони и Нео-Хараба), а 80 % — на турецком языке. В 1990-е годы миграционные процессы значительно усилились и, в частности, большая часть греков переехала на постоянное жительство в Россию (на Северный Кавказ) и в Грецию.

Из 46 населённых пунктов в 1989 году 28 было с преимущественно греческим населением, 13 — с армянским, 4 — с азербайджанским и 1 — с грузинским. К греческим населённым пунктам относились: город Цалка, посёлки Бедиани, Триалети; сёла Храмгэси (бывший в 1989 г. пгт), Чатахи (бывший в 1989 г. пгт), Авранло, Ахалык (Ахалики), Башкой, Бешташени, Гумбати, Самеба, Джиниси, Едикилиса, Имера, Каракоми, Кяряк (Кариаки), Ливади, Квемо-Хараба (Неон-Хараба), Олянк (Олианги), Санта, Сафар-Хараба (Шуа-Хараба), Тарсони, Тяккилиса, Хадык (Хадики), Хандо, Цинцкаро, Чапаевка, Шипяк (Шипиаки). К армянским относились сёла (Ашкала, Аязма, Бурнашет, Даракой, Дашбаши, Кабури, Кызыл-Килися, Кущи, Нардевани, Озни, Тамала-Хараба, Хачкой, Чивткилиса), к азербайджанским — Ар-Сарван (Арджеван-Сарвани), Годакляр (Гедеклари), Теджиси, Чолян (Чолмани) и к грузинским — село Реха.

В 2006 году главный советник госминистра Грузии по урегулированию конфликтов Темур Ломсадзе заявлял, что Цалкский район может стать местом размещения турок-месхетинцев, депортированных из Грузии в 1944 году.

Первое место по населению в муниципалитете теперь (по переписи 2002 года) занимают армяне — 55,0 %, составляя абсолютное большинство (96 - 100 %) в 13 сёлах: Ашкала (из 2043 — 99 %), Кизыл-Килиса (из 1848 чел. — 98 %), Нардевани (1516 чел. — 99 %), Кущи (из 893 чел. — 98 %), Хачкои (из 863 чел. — 98 %), Даракой (из 814 чел. — 98 %), Озни (из 754 — 99 %), Аязми (из 595 чел. — 99 %), Кабури (из 491 чел. — 100 %), Чивткилиса (из 468 чел. — 99 %), Бурнашети (из 468 чел. — 97 %), Дашбаши (из 367 чел. — 96 %), Тазахараба (из 137 чел. — 99 %).

Основная часть второго по численности национального меньшинства муниципалитета — греков (22,0 %) — проживает на западе муниципалитета, составляя абсолютное большинство в 15 сёлах: Джиниси (из 304 чел. — 100 %), Сакдриони или Едикилиса (из 351 чел. — 96 %), Олианги (из 405 — 94 %), Шипиаки (из 35 чел. — 89 %), Бешташени (из 373 чел. — 87 %), Самадло или Шуа-Хараба (из 54 чел. — 87 %), Имера (из 74 чел. — 84 %), Авранло (из 717 чел. — 81 %), Тикилиса (из 167 чел. — 77 %), Ахалшени или Кариаки (из 152 чел. — 74 %), Самеба (Гуниакала) (из 236 чел. — 72 %), Пошти или Ахалики (из 112 чел. — 71 %), Цинцкаро (из 168 чел. — 67 %), Барети или Башкой (из 207 чел. — 66 %), Ливади (из 134 чел. — 62 %). Ряд бывших греческих сёл сохранили лишь греческое меньшинство: Храмгэси (34 % из 118 жителей при 39 % армянах и 20 % грузин), Сабечиси или Каракоми (19 % из 177 жит. при 73 % грузин), Гумбати (при 82 % грузин), Санта (при 83 % грузин), Квемо-Хараба или Неон-Хараба (при 91 % грузин), Чапаевка или Кавта (при 93 % грузин) и др. В бывшем греческом селе Тарсони греки полностью исчезли (теперь 78 % у азербайджанцев и 22 % у грузин), сёла Хадык (Тбети), Сафар-Хараба вообще исчезли из перечня населённых пунктов. В селе Реха греки составляют 20 % из 525 чел. при 79 % грузин. Также большую долю в населении греки составляют в городе Цалка и посёлках Бедиани и Триалети.

Грузины составляют (2002) абсолютное большинство в 7 сёлах: Хандо (98 %), Кавта или Чапаевка (93 %), Квемо-Хараба или Неон-Хараба (91 %), Санта (83 %), Гумбати (82 %), Реха (79 %), Сабечиси или Каракоми (73 %).

Азербайджанцы составляют абсолютное большинство в 5 сёлах: Гедеклари или Годакляр (100 %), Теджиси или Теджис (100 %), Арджеван-Сарвани или Ар-Сарван (99 %), Чолмани или Чолян (99 %), Тарсони (78 %).

Административное деление

Населённые пункты 
Муниципалитет состоит из 46 населённых пунктов, в том числе: 1 город, 2 посёлка ( — даба) и 43 села:

См. также 
 Цалка
 Цалкинские греки

Примечания

Ссылки 
 описание цалкинского района
 Томбулидис А. Наша Цалка — 174 года «Греческая газета» № 8, апрель — май 2003 года